Евгений Скородумов:
 Скородумов, Евгений Васильевич (1886—1942) — директор Новгородского губернского архива, краевед.
 Скородумов, Евгений Николаевич (1902—1951) — советский военный деятель, полковник.